De finale van de Europacup II van het seizoen 1983/84 werd gehouden op 16 mei 1984 in St. Jakobstadion in Bazel. Het Italiaanse Juventus FC nam het op tegen het Portugese FC Porto. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Juventus haalde het met 2-1.

Wedstrijdgegevens

1984
Europacupvoetbal 1983/84
Juventus FC
FC Porto
Europacup II 1984
Sportevenement in Bazel